Bouxwiller (Bas-Rhin) in het gelijknamige Kanton Bouxwiller
 Bouxwiller (Haut-Rhin)